Loseto – quartiere alla periferia di Bari
 Giovanni Loseto – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Onofrio Loseto – ex calciatore italiano
 Pasquale Loseto – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano